Raboisen bezeichnet:

Raboisen (Adelsgeschlecht)
Raboisen (Hamburg), eine Straße im Stadtteil Hamburg-Altstadt